Noshiro puede hacer referencia a:

 Noshiro, ciudad japonesa de la prefectura de Akita.
 El Noshiro, crucero ligero de la Armada Imperial Japonesa.
 El Noshiro (DE-225), destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.